El término La Estancia puede referirse, en esta enciclopedia:

En México

En el estado de Hidalgo
 a La Estancia, una localidad del municipio de Actopan;
 a La Estancia, una localidad del municipio de Atotonilco el Grande;
 a La Estancia, localidad del municipio de Chilcuautla;

En el estado de Sonora
 a La Estancia, una localidad del municipio de Aconchi;

En el estado de Zacatecas
 a La Estancia, una localidad;

En Venezuela
 al Centro de Arte La Estancia, en la ciudad de Caracas.